L'essenziale – album di Lisa
L'essenziale – singolo di Lisa 
L'essenziale – singolo dei Tiromancino
L'essenziale – album dei Tiromancino
L'essenziale – singolo di Marco Mengoni